Radeloos (boek), boek van Carry Slee
 Radeloos (film), verfilming uit 2008 van het boek